Carolus Arnoldus Craeyvanger (1817–1868), Nederlands zanger, violist en gitarist
Gerardus Craeyvanger (1775–1855), Nederlands violist en bariton
Gijsbertus Craeyvanger (1810– 1895), Nederlands kunstschilder
Reinier Craeyvanger (1812 –1880), Nederlands kunstschilder
Willem Craeyvanger (ca. 1616–ca. 1666), Nederlands lakenkoopman

Craeyvanger